

Anatomia 
 Sella – Regione anatomica dei mammiferi quadrupedi
 Sella – taglio di carne bovina (tra le ultime coste e il cosciotto). In Toscana definisce anche la parte lombare dell'agnello o il dorso del coniglio

Geografia 
 Sella – frazione di Rivignano
  Sella – comune della Spagna
  Gruppo del Sella – massiccio montuoso delle Dolomiti
  Monte Sella – montagna delle Alpi Apuane
  Monte Alto di Sella – in provincia di Lucca, all'interno del parco regionale delle Alpi Apuane
  Sella delle Trincee – frazione del comune di Merna-Castagnevizza, Slovenia
  Sella – frazione del comune di Sesana, Slovenia
  Sella Nevea – comprensorio sciistico ai piedi del monte Canin
  Val di Sella – valle del Trentino
  Sella (Sedlo) – isolotto dell'arcipelago di Sebenico a ovest di Zuri in Croazia

Rifugi 
 Rifugio Eugenio Sella – rifugio in Valle Anzasca, in comune di Macugnaga
 Rifugio Quintino Sella – rifugio del Monviso, in comune di Crissolo
 Rifugio Quintino Sella – rifugio del Ghiacciaio Felik, in comune di Gressoney-La-Trinité
 Rifugio Quintino Sella – rifugio sul versante sud del monte Bianco
 Rifugio Quintino Sella – rifugio ai piedi del Castelletto Inferiore, in comune di Madonna di Campiglio
 Rifugio Vittorio Sella – rifugio nella Conca del Lauson, in comune di Cogne

Valichi 
  Sella – valico tra due valli attraverso una dorsale montuosa
  Passo Sella – valico delle Dolomiti, tra la Val di Fassa e la Val Gardena
  Sella di Ariano – valico dell'Appennino campano
  Sella di Arten –  valico alpino della provincia di Belluno
  Sella di Bondo – valico alpino, in provincia di Trento
  Sella di Dobbiaco – valico alpino che separa le Alpi dei Tauri occidentali dalle Dolomiti, fra Trento e Bolzano
  Sella di Godovici – valico della Slovenia
  Sella di Leonessa – passo stradale dell'Appennino centrale in provincia di Rieti
  Sella di Marcellinara – punto più basso dell'Appennino calabro all'interno dell'istmo di Catanzaro
  Sella di Megève – valico alpino francese che si trova nel dipartimento dell'Alta Savoia
  Sella di Pergine – valico alpino, prossimo al Trentino
  Sella di Vinchiaturo – valico dell'Appennino meridionale, in provincia di Campobasso

Nautica 
 Sella – supporto che sostiene lo scafo di una imbarcazione durante i lavori di allestimento o manutenzione
 Sella – parte del nave che fa da sostegno alle strutture di sbarco e imbarco o per la sospensione di imbarcazioni più piccole
 Quintino Sella – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Classe Sella – classe di cacciatorpediniere della Regia Marina

Persone 
 Alvin Conrad Sella – pittore statunitense
 Antonio Sella – pittore italiano
 Arnolfo Sella – pittore italiano
 Dolores Sella – pittrice italiana
 Emanuele Sella – ciclista italiano
 Ezio Sella – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesca Sella – scultore italiano
 Gabriele Sella – Ciclista italiano
 Gabriele Sella – Pittore italiano
 Giuseppe Sella –  pittore italiano
 Giuseppe Venanzio Sella – scienziato e pioniere delle fotografia italiano
 Maria Alfonsa Sella – triatleta italiana
 Maurizio Sella – banchiere italiano
 Nino Sella – ciclista su strada italiano
 Philippe Sella – imprenditore e allenatore di rugby, ex rugbista a 15
 Quintino Sella (1827-1884) – statista ed economista italiano
 Roberto Sella (1878-1955) –  pittore italiano
 Tancredi Sella (1851-1918) – pittore italiano
 Vittorio Sella (1859-1943) – alpinista, esploratore e fotografo italiano

Sedute 
 Sella – finimento del cavallo, o di altro animale da sella, su cui siede il cavaliere
 Sella – Parte della motocicletta su cui si siede
 Sella, detta anche sellino – parte della bicicletta su cui si siede
 Sella curule – scranno di origine etrusca

Altro 
 Banca Sella – istituto di credito italiano
 Sella – in matematica, punto critico di una superficie
 Sella – figura araldica

Altri progetti